844-й отдельный транспортный авиационный Краснознамённый полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Переименован из 697-го транспортного авиационного полка 16 апреля 1942 года, на вооружении имел самолёты У-2.

В составе действующей армии с 16 апреля 1942 года по 26 ноября 1944 и с 19 февраля 1945 по 9 мая 1945 года.

После переименования продолжал доставку в окружённую 2-ю ударную армию боеприпасов, продуктов, медикаментов, вывоз раненых, специализировался на выполнении специальных заданий штаба партизанского движения Ленинградской области. Вместе с тем, продолжал вылеты на ночные бомбардировки, с осени 1942 года по 1943 года именуется 844-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк. Находился в распоряжении 2-й ударной армии до июля 1942 года, затем перешёл в подчинение 14-й воздушной армии, которая до февраля 1944 года входила в состав Волховского фронта, соответственно полк использовался для транспортных нужд по всей протяжённости фронта.

23 февраля 1944 года полк передан в 13-й воздушной армии , действует в районе Нарвы, в апреле возвращён в 14-ю воздушную армию, действует на 3-м Прибалтийском фронте в Латвии. С ноября 1944 по февраль 1945 в боях не участвовал, в двадцатых числах февраля 1945 года вошёл в состав 4-й воздушной армии, действовал в Польше, Восточной Пруссии и Германии в интересах 2-го Белорусского фронта.

В 1946 году переформирован в 245-ю отдельную смешанную авиационную эскадрилью с базированием в Лигнице

Подчинение

Командиры 
 подполковник Лужкин Сергей Никанорович
 майор Подольский Иван Ефимович (с июля 1944 г.)

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Справочник

Транспортные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году